Akronimy
 MAK – Multiple Activation Key
 MAK – Museum für angewandte Kunst w Wiedniu
 MAK – Musica Antiqua Köln
 MAK – Mała kolej automatyczna
 MAK – najwyższe dopuszczalne stężenie i najwyższe dopuszczalne natężenie
 MAK – Młodzieżowa Agencja Kultury (wydawnictwo ZSMP)

 Kody
 MAK – kod linii ICAO MAT Macedonian Airlines
 MAK – Kod lotniska IATA Portu lotniczego Malakal

 Organizacje
 Międzynarodowa Asocjacja Kartograficzna (ang. International Cartographic Association, ICA)
 Międzypaństwowy Komitet Lotniczy (ros. Межгосударственный авиационный комитет, МАК)

 Informatyka
 MAK – program komputerowy do katalogowania zbiorów bibliotecznych
 Mak – slangowe określenie komputera firmy Apple

 Urządzenia
 MAK – magnetofony dla służb specjalnych

 Bibliotekoznawstwo
 MAK+ (Mak Plus) – system biblioteczny stworzony przez Instytut Książki

 Ludzie
 Clarence Mak – chiński kompozytor

Zobacz też 
 MAC
 Mak (ujednoznacznienie)